Франьо Вёлфл (; 18 мая 1918, Загреб — 8 июля 1987, там же) — югославский хорватский футболист и футбольный тренер. Один из лучших футболистов Югославии XX века, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года и лучший бомбардир чемпионатов Югославии 1947 и 1948 годов.

Карьера игрока

Клубная 
Изначально играл на позиции полузащитника, затем переквалифицировался в нападающие. Выступал за свою карьеру в чехословацкой команде «Виктория» Пльзень и в хорватских загребских клубах «Граджянски» (до и во время войны) и «Динамо» (после войны). С «Граджянски» становился чемпионом Югославии в 1940 году и Хорватии в 1943 году, с «Динамо» выигрывал титул чемпиона Югославии в 1948 году и Кубок Югославии в 1951 году. Всего сыграл за динамовцев 126 матчей и забил 108 голов.

В сборной 
В составе югославской сборной Франьо сыграл 4 матча до войны (забил 3 гола) и 8 игр после войны (также забил 3 гола). За сборную Независимого государства Хорватии он играл с 1941 по 1944 годы, провёл 14 встреч и забил 12 голов. Официально в югославской сборной он дебютировал 25 сентября 1938 в Варшаве против сборной Польши (4:4, забил два гола), последнюю игру провёл 6 мая 1951 в Милане против Италии. Сыграл одну встречу за вторую сборную Югославии 31 марта 1940 в Белграде против Румынии, забив единственный мяч в той встрече. Провёл 22 матча за сборную Загреба с 1938 по 1951 годы. В составе югославской команды стал серебряным призёром Олимпиады в Лондоне.

Карьера тренера 
В 1954 году входил в штаб загребского «Динамо» и сборной Югославии на чемпионате мира 1954 года. Руководил сборной СР Хорватии на товарищеском матче против Индонезии в 1956 году (хорваты выиграли 5:2). В «Динамо» работал до 1973 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Nogometni Leksikon
 
 Профиль на сайте сборной Сербии
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Тренеры сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Граджянски»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Динамо» Загреб